De Bundesliga 2009/10 was het 98e seizoen van het Oostenrijks nationaal voetbalkampioenschap. Het ging van start op 18 juli 2009 en eindigde op 13 mei 2010. Red Bull Salzburg werd voor de tweede keer op rij landskampioen.

Uitslagen
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;" width="100%"
|-
! width=10%|Datum
! width=10%|Tijdstip
! width=25%|Stadion
! width=40%|Wedstrijd
! width=5%|Uitslag
|-
! colspan=5| 1ste speelronde
|-
|17.07.2009 || 20:30 || Stadion Wiener Neustadt || SC Wiener Neustadt – Austria Kärnten || 3:1
|-
|18.07.2009 || 19:30 || Franz Fekete-Stadion || Kapfenberger SV – SV Ried im Innkreis || 0:1
|-
|18.07.2009 || 19:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz – SV Mattersburg || 4:0
|-
|19.07.2009 || 17:00 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – Austria Wien || 2:1
|-
|25.11.2009 || 19:00 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – Sturm Graz || 2:1
|-
! colspan=5| 2de speelronde
|-
|24.07.2009 || 20:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz – Austria Wien || 4:5
|-
|25.07.2009 || 19:30 || Keine Sorgen-Arena || SV Ried im Innkreis – FC RB Salzburg || 1:0
|-
|26.07.2009 || 19:30 || Franz Fekete-Stadion || Kapfenberger SV – Austria Kärnten || 3:2
|-
|26.07.2009 || 17:00 || Pappelstadion || SV Mattersburg – Rapid Wien || 2:1
|-
|26.07.2009 || 19:30 || UPC-Arena || Sturm Graz – SC Wiener Neustadt || 3:0
|-
! colspan=5| 3de speelronde
|-
|31.07.2009 || 20:30 || Stadion Wiener Neustadt || SC Wiener Neustadt – SV Ried im Innkreis || 2:1
|-
|01.08.2009 || 19:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – LASK Linz || 3:2
|-
|02.08.2009 || 19:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – Kapfenberger SV || 3:0
|-
|02.08.2009 || 17:00 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – Austria Kärnten || 5:1
|-
|02.08.2009 || 19:30 || UPC-Arena || Sturm Graz – SV Mattersburg || 2:0
|-
! colspan=5| 4de speelronde
|-
|07.08.2009 || 20:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz – Kapfenberger SV || 4:0
|-
|08.08.2009 || 19:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – FC RB Salzburg || 2:3
|-
|09.08.2009 || 19:30 || Hypo Group Arena || Austria Kärnten – Sturm Graz || 1:3
|-
|09.08.2009 || 17:00 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – SC Wiener Neustadt || 2:1
|-
|09.08.2009 || 19:30 || Keine Sorgen-Arena || SV Ried im Innkreis – Rapid Wien || 1:1
|-
! colspan=5| 5de speelronde
|-
|21.08.2009 || 20:30 || Hypo Group Arena || Austria Kärnten – SV Ried im Innkreis || 0:0
|-
|22.08.2009 || 19:30 || Stadion Wiener Neustadt || SC Wiener Neustadt – FC RB Salzburg || 1:1
|-
|23.08.2009 || 19:30 || Franz Fekete-Stadion || Kapfenberger SV – SV Mattersburg || 0:1
|-
|23.08.2009 || 19:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – LASK Linz || 4:1
|-
|23.08.2009 || 17:00 || UPC-Arena || Sturm Graz – Austria Wien || 0:1
|-
! colspan=5| 6de speelronde
|-
|28.08.2009 || 20:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – Austria Kärnten || 4:1
|-
|29.08.2009 || 19:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – Kapfenberger SV || 4:0
|-
|30.08.2009 || 17:00 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – Rapid Wien || 1:1
|-
|30.08.2009 || 19:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz – SC Wiener Neustadt || 4:2
|-
|30.08.2009 || 19:30 || Keine Sorgen-Arena || SV Ried im Innkreis – Sturm Graz || 1:2
|-
! colspan=5| 7de speelronde
|-
|12.09.2009 || 18:00 || Hypo Group Arena || Austria Kärnten – Austria Wien || 2:1
|-
|12.09.2009 || 18:00 || Stadion Wiener Neustadt || SC Wiener Neustadt – Kapfenberger SV || 2:3
|-
|12.09.2009 || 18:00 || Pappelstadion || SV Mattersburg – SV Ried im Innkreis || 3:0
|-
|12.09.2009 || 18:00 || UPC-Arena || Sturm Graz – LASK Linz || 3:3
|-
|13.09.2009 || 16:00 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – FC RB Salzburg || 2:2
|-
! colspan=5| 8ste speelronde
|-
|22.09.2009 || 20:30 || Stadion Wiener Neustadt || SC Wiener Neustadt – SV Mattersburg || 3:0
|-
|23.09.2009 || 19:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – SV Ried im Innkreis || 1:1
|-
|23.09.2009 || 19:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – Sturm Graz || 4:2
|-
|23.09.2009 || 19:30 || Franz Fekete-Stadion || Kapfenberger SV – Rapid Wien || 0:1
|-
|23.09.2009 || 19:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz – Austria Kärnten || 3:1
|-
! colspan=5| 9de speelronde
|-
|26.09.2009 || 18:00 || Hypo Group Arena || Austria Kärnten – FC RB Salzburg || 1:2
|-
|26.09.2009 || 18:00 || Franz Fekete-Stadion || Kapfenberger SV – Sturm Graz || 0:1
|-
|26.09.2009 || 18:00 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – SC Wiener Neustadt || 3:1
|-
|26.09.2009 || 18:00 || Pappelstadion || SV Mattersburg – Austria Wien || 1:3
|-
|27.09.2009 || 16:00 || Keine Sorgen-Arena || SV Ried im Innkreis – LASK Linz || 5:2
|-
! colspan=5| 10de speelronde
|-
|03.10.2009 || 18:00 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz – SV Ried im Innkreis || 2:2
|-
|04.10.2009 || 18:00 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – SV Mattersburg || 1:0
|-
|04.10.2009 || 18:00 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – Austria Kärnten || 7:1
|-
|04.10.2009 || 18:00 || Stadion Wiener Neustadt || SC Wiener Neustadt – Rapid Wien || 0:4
|-
|04.10.2009 || 15:30 || UPC-Arena || Sturm Graz – Kapfenberger SV || 0:0
|-
! colspan=5| 11de speelronde
|-
| 17.10.2009 || 18:00 || Hypo Group Arena || Austria Kärnten – SC Wiener Neustadt || 0:0
|-
|17.10.2009 || 18:00 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – FC RB Salzburg || 1:0
|-
|17.10.2009 || 18:00 || Pappelstadion || SV Mattersburg – LASK Linz || 3:2
|-
|17.10.2009 || 18:00 || Keine Sorgen-Arena || SV Ried im Innkreis – Kapfenberger SV || 3:0
|-
|18.10.2009 || 15:30 || UPC-Arena || Sturm Graz – Rapid Wien || 1:0
|-
! colspan=5| 12de speelronde
|-
|24.10.2009 || 18:00 || Hypo Group Arena || Austria Kärnten – Kapfenberger SV || 1:1
|-
|25.10.2009 || 15:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – LASK Linz || 3:0
|-
|25.10.2009 || 18:00 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – SV Ried im Innkreis || 1:1
|-
|25.10.2009 || 18:00 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – SV Mattersburg || 4:0
|-
|25.10.2009 || 18:00 || Stadion Wiener Neustadt || SC Wiener Neustadt – Sturm Graz || 0:0
|-
! colspan=5| 13de speelronde
|-
|28.10.2009 || 20:30 || Hypo Group Arena || Austria Kärnten – Rapid Wien || 1:3
|-
|28.10.2009 || 18:30 || Franz Fekete-Stadion || Kapfenberger SV – Austria Wien || 1:0
|-
|28.10.2009 || 18:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz – FC RB Salzburg || 0:0
|-
|28.10.2009 || 18:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – Sturm Graz || 0:2
|-
|28.10.2009 || 18:30 || Keine Sorgen-Arena || SV Ried im Innkreis – SC Wiener Neustadt || 3:0
|-
! colspan=5| 14de speelronde
|-
|31.10.2009 || 18:00 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – SV Mattersburg || 2:0
|-
|31.10.2009 || 18:00 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – SV Ried im Innkreis || 1:0
|-
|31.10.2009 || 18:00 || Stadion Wiener Neustadt || SC Wiener Neustadt – Austria Wien || 4:3
|-
|31.10.2009 || 18:00 || UPC-Arena || Sturm Graz – Austria Kärnten || 4:0
|-
|01.11.2009 || 15:30 || Franz Fekete-Stadion || Kapfenberger SV – LASK Linz || 7:2
|-
! colspan=5| 15de speelronde
|-
|07.11.2009 || 18:00 || Pappelstadion || SV Mattersburg – Kapfenberger SV || 4:1
|-
|08.11.2009 || 15:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – Sturm Graz || 1:0
|-
|08.11.2009 || 18:00 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz – Rapid Wien || 3:3
|-
|08.11.2009 || 18:00 || Stadion Wiener Neustadt || SC Wiener Neustadt – FC RB Salzburg || 2:3
|-
|08.11.2009 || 18:00 || Keine Sorgen-Arena || SV Ried im Innkreis – Austria Kärnten || 1:0
|-
! colspan=5| 16de speelronde
|-
|21.11.2009 || 18:00 || Hypo Group Arena || Austria Kärnten – SV Mattersburg || 0:3
|-
|21.11.2009 || 18:00 || Franz Fekete-Stadion || Kapfenberger SV – FC RB Salzburg || 0:2
|-
|21.11.2009 || 18:00 || UPC-Arena || Sturm Graz – SV Ried im Innkreis || 0:2
|-
|22.11.2009 || 15:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – Austria Wien || 4:1
|-
|25.11.2009 || 19:00 || Stadion Wiener Neustadt || SC Wiener Neustadt – LASK Linz || 4:1
|-
! colspan=5| 17de speelronde
|-
|27.11.2009 || 20:30 || Keine Sorgen-Arena || SV Ried im Innkreis – SV Mattersburg || 0:0
|-
|28.11.2009 || 18:00 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – Austria Kärnten || 1:0
|-
|28.11.2009 || 18:00 || Franz Fekete-Stadion || Kapfenberger SV – SC Wiener Neustadt || 3:1
|-
|28.11.2009 || 18:00 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz – Sturm Graz || 2:2
|-
|29.11.2009 || 15:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – Rapid Wien || 0:0
|-
! colspan=5| 18de speelronde
|-
|04.12.2009 || 19:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – SC Wiener Neustadt || 1:3
|-
|05.12.2009 || 18:00 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – Kapfenberger SV || 3:1
|-
|06.12.2009 || 18:00 || Hypo Group Arena || Austria Kärnten – LASK Linz || 1:1
|-
|06.12.2009 || 18:00 || Keine Sorgen-Arena || SV Ried im Innkreis – Austria Wien || 0:2
|-
|06.12.2009 || 15:30 || UPC-Arena || Sturm Graz – FC RB Salzburg || 0:0
|-
! colspan=5| 19de speelronde
|-
|11.12.2009 || 19:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – Austria Kärnten || 1:0
|-
|12.12.2009 || 18:00 || Franz Fekete-Stadion || Kapfenberger SV – SV Mattersburg || 2:2
|-
|12.12.2009 || 18:00 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – SV Ried im Innkreis || 2:1
|-
|12.12.2009 || 18:00 || Stadion Wiener Neustadt || SC Wiener Neustadt – LASK Linz || 4:0
|-
|13.12.2009 || 16:00 || UPC-Arena || Sturm Graz – Austria Wien || 2:2
|-
! colspan=5| WINTERSTOP
|-
! colspan=5| 20ste speelronde
|-
|12.02.2010 || 19:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz – Rapid Wien || 4:2
|-
|13.02.2010 || 18:00 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – Kapfenberger SV || 4:3
|-
|13.02.2010 || 18:00 || Pappelstadion || SV Mattersburg – SC Wiener Neustadt || 1:0
|-
|13.02.2010 || 18:00 || Keine Sorgen-Arena || SV Ried im Innkreis – FC RB Salzburg || 1:2
|-
|14.02.2010 || 15:30 || Hypo Group Arena || Austria Kärnten – Sturm Graz || 0:3
|-
! colspan=5| 21ste speelronde
|-
|19.02.2010 || 19:30 || Stadion Wiener Neustadt || SC Wiener Neustadt – Rapid Wien || 2:2
|-
|20.02.2010 || 18:00 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – Austria Kärnten || 4:1
|-
|20.02.2010 || 18:00 || Franz Fekete-Stadion || Kapfenberger SV – SV Ried im Innkreis || 1:1
|-
|20.02.2010 || 18:00 || UPC-Arena || Sturm Graz – SV Mattersburg || 4:0
|-
|21.02.2010 || 15:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – LASK Linz || 3:0
|-
! colspan=5| 22ste speelronde
|-
|26.02.2010 || 19:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – Austria Wien || 1:1
|-
|27.02.2010 || 18:00 || Hypo Group Arena || Austria Kärnten – Kapfenberger SV || 0:1
|-
|27.02.2010 || 18:00 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz – Sturm Graz || 1:2
|-
|27.02.2010 || 18:00 || Keine Sorgen-Arena || SV Ried im Innkreis – SC Wiener Neustadt || 0:1
|-
|28.02.2010 || 15:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – FC RB Salzburg || 0:1
|-
! colspan=5| 23ste speelronde
|-
|06.03.2010 || 18:00 || Hypo Group Arena || Austria Kärnten – SV Mattersburg || 2:4
|-
|06.03.2010 || 18:00 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – LASK Linz || 0:1
|-
|06.03.2010 || 18:00 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – SC Wiener Neustadt || 1:1
|-
|06.03.2010 || 18:00 || UPC-Arena || Sturm Graz – SV Ried im Innkreis || 1:0
|-
|07.03.2010 || 15:30 || Franz Fekete-Stadion || Kapfenberger SV – Rapid Wien || 2:2
|-
! colspan=5| 24ste speelronde
|-
|12.03.2010 || 20:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz – Austria Kärnten || 0:0
|-
|13.03.2010 || 18:00 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – Kapfenberger SV || 1:0
|-
|13.03.2010 || 18:00 || Stadion Wiener Neustadt || SC Wiener Neustadt – Sturm Graz || 0:0
|-
|13.03.2010 || 18:00 || Keine Sorgen-Arena || SV Ried im Innkreis – SV Mattersburg || 3:0
|-
|14.03.2010 || 15:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – Austria Wien || 2:0
|-
! colspan=5| 25ste speelronde
|-
|19.03.2010 || 20:30 || Franz Fekete-Stadion || Kapfenberger SV – SC Wiener Neustadt || 2:3
|-
|20.03.2010 || 18:00 || Hypo Group Arena || Austria Kärnten – SV Ried im Innkreis || 1:0
|-
|20.03.2010 || 18:00 || Pappelstadion || SV Mattersburg – LASK Linz || 2:1
|-
|20.03.2010 || 18:00 || UPC-Arena || Sturm Graz – Rapid Wien || 1:1
|-
|21.03.2010 || 15:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – FC RB Salzburg || 1:1
|-
! colspan=5| 26ste speelronde
|-
|23.03.2010 || 20:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – SV Mattersburg || 3:0
|-
|24.03.2010 || 19:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – Sturm Graz || 3:0
|-
|24.03.2010 || 19:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz – Kapfenberger SV || 1:1
|-
|24.03.2010 || 19:30 || Stadion Wiener Neustadt || SC Wiener Neustadt – Austria Kärnten || 2:1
|-
|24.03.2010 || 19:30 || Keine Sorgen-Arena || SV Ried im Innkreis – Austria Wien || 0:1
|-
! colspan=5| 27ste speelronde
|-
|27.03.2010 || 18:00 || Hypo Group Arena || Austria Kärnten – Rapid Wien || 2:4
|-
|27.03.2010 || 18:00 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – SC Wiener Neustadt || 1:0
|-
|27.03.2010 || 18:00 || Franz Fekete-Stadion || Kapfenberger SV – Sturm Graz || 0:3
|-
|27.03.2010 || 18:00 || Pappelstadion || SV Mattersburg – FC RB Salzburg || 1:6
|-
|28.03.2010 || 15:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz – SV Ried im Innkreis || 3:0
|-
! colspan=5| 28ste speelronde
|-
|02.04.2010 || 20:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – SV Mattersburg || 2:0
|-
|03.04.2010 || 18:00 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – Austria Kärnten || 1:0
|-
|03.04.2010 || 18:00 || Keine Sorgen-Arena || SV Ried im Innkreis – LASK Linz || 2:2
|-
|03.04.2010 || 18:00 || UPC-Arena || Sturm Graz – Kapfenberger SV || 1:1
|-
|04.04.2010 || 15:30 || Stadion Wiener Neustadt || SC Wiener Neustadt – Austria Wien || 0:1
|-
! colspan=5| 29ste speelronde
|-
|09.04.2010 || 20:30 || Keine Sorgen-Arena || SV Ried im Innkreis – Rapid Wien || 1:3
|-
|10.04.2010 || 18:00 || Hypo Group Arena || Austria Kärnten – FC RB Salzburg || 0:2
|-
|10.04.2010 || 18:00 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz – SC Wiener Neustadt || 1:1
|-
|10.04.2010 || 18:00 || Pappelstadion || SV Mattersburg – Kapfenberger SV || 3:1
|-
|11.04.2010 || 15:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – Sturm Graz || 1:0
|-
! colspan=5| 20ste speelronde
|-
|13.04.2010 || 20:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – LASK Linz || 0:0
|-
|14.04.2010 || 20:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – SV Ried im Innkreis || 2:0
|-
|14.04.2010 || 19:30 || Franz Fekete-Stadion || Kapfenberger SV – Austria Wien || 1:1
|-
|14.04.2010 || 19:30 || Stadion Wiener Neustadt || SC Wiener Neustadt – SV Mattersburg || 2:1
|-
|14.04.2010 || 19:30 || UPC-Arena || Sturm Graz – Austria Kärnten || 3:2
|-
! colspan=5| 31ste speelronde
|-
|17.04.2010 || 18:00 || Hypo Group Arena || Austria Kärnten – Austria Wien || 0:2
|-
|17.04.2010 || 18:00 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – SC Wiener Neustadt || 3:0
|-
|17.04.2010 || 18:00 || Pappelstadion || SV Mattersburg – Sturm Graz || 0:0
|-
|17.04.2010 || 18:00 || Keine Sorgen-Arena || SV Ried im Innkreis – Kapfenberger SV || 2:1
|-
|18.04.2010 || 15.30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz – FC RB Salzburg || 0:0
|-
! colspan=5| 32ste speelronde
|-
|23.04.2010 || 20:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – Rapid Wien || 1:1
|-
|24.04.2010 || 18:00 || Franz Fekete-Stadion || Kapfenberger SV – Austria Kärnten || 0:0
|-
|24.04.2010 || 18:00 || Stadion Wiener Neustadt || SC Wiener Neustadt – SV Ried im Innkreis || 2:0
|-
|24.04.2010 || 18:00 || UPC-Arena || Sturm Graz – LASK Linz || 0:1
|-
|25.04.2010 || 15:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – SV Mattersburg || 5:1
|-
! colspan=5| 33ste speelronde
|-
|30.04.2010 || 20:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – Kapfenberger SV || 5:3
|-
|01.05.2010 || 18:00 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – SC Wiener Neustadt || 4:2
|-
|01.05.2010 || 18:00 || Pappelstadion || SV Mattersburg – Austria Kärnten || 1:1
|-
|01.05.2010 || 18:00 || Keine Sorgen-Arena || SV Ried im Innkreis – Sturm Graz || 1:2
|-
|02.05.2010 || 15:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz – Austria Wien || 0:1
|-
! colspan=5| 34ste speelronde
|-
|04.05.2010 || 20:30 || Franz Fekete-Stadion || Kapfenberger SV – FC RB Salzburg || 2:0
|-
|05.05.2010 || 20:30 || Hypo Group Arena || Austria Kärnten – LASK Linz || 2:2
|-
|05.05.2010 || 20:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – Rapid Wien || 1:0
|-
|05.05.2010 || 20:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – SV Ried im Innkreis || 3:1
|-
|05.05.2010 || 20:30 || UPC-Arena || Sturm Graz – SC Wiener Neustadt || 1:0
|-
! colspan=5| 35ste speelronde
|-
|09.05.2010 || 16:00 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – Austria Wien || 0:1
|-
|09.05.2010 || 16:00 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz – SV Mattersburg || 2:0
|-
|09.05.2010 || 16:00 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – Sturm Graz || 4:1
|-
|09.05.2010 || 16:00 || Stadion Wiener Neustadt || SC Wiener Neustadt – Kapfenberger SV || 3:1
|-
|09.05.2010 || 16:00 || Keine Sorgen-Arena || SV Ried im Innkreis – Austria Kärnten || 3:1
|-
! colspan=5| '36ste speelronde
|-
|13.05.2010 || 16:00 || Hypo Group Arena || Austria Kärnten – SC Wiener Neustadt || 2:2
|-
|13.05.2010 || 16:00 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – SV Ried im Innkreis || 2:0
|-
|13.05.2010 || 16:00 || Franz Fekete-Stadion || Kapfenberger SV – LASK Linz || 2:0
|-
|13.05.2010 || 16:00 || Pappelstadion || SV Mattersburg – Rapid Wien || 1:3
|-
|13.05.2010 || 16:00 || UPC-Arena || Sturm Graz – FC RB Salzburg || 0:2
|}

Eindstand

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.''

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2009/10 in alle 36 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2009/10 uitkwamen in de Bundesliga.

Red Bull Salzburg

Bijgaand een overzicht van de spelers van Red Bull Salzburg, die in het seizoen 2009/10 onder leiding van de Nederlandse trainer-coach Huub Stevens voor de zesde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Oostenrijk werden.

Zie ook
 Oostenrijkse voetbalbeker 2009/10
 Oostenrijks voetbalelftal in 2009
 Oostenrijks voetbalelftal in 2010

Oostenrijk 1
2010